Als Sultan-Murad-Moschee werden folgende Moscheen bezeichnet:

 Çarshi-Moschee in Priština, Kosovo
 Sultan-Murad-Moschee in Skopje, Mazedonien